CT Pará es el nombre de los siguientes buques de guerra, ambos con el número D-28:
 CT Pará (1959), destructor de la clase Fletcher (USS Guest).
 CT Pará (1989), fragata de la clase García (USS Albert David).
Pará